NVY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Neyveli (India)